Rio Egher (Barcău), afluente do rio Barcău.
 Rio Egher (Batár), afluente do rio Batar.
 ‎Rio Egher (Tur), afluente do rio Racta.

Desambiguação